Россель — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители:
 Россель, Альберто (род. 1978) — перуанский боксёр-профессионал.
 Россель, Луи Натаниель (1844—1871) — французский военный и революционер.
 Россель, Поль Эдуар де (1765—1829) — французский контр-адмирал и астроном.
 Россель, Сандро (род. 1964) — испанский бизнесмен, президент футбольного клуба «Барселона».
 Россель, Эдуард Эргартович (род. 1937) — российский государственный и политический деятель.
 Россель, Юрий Андреевич (1838—1878) — писатель-публицист Российской империи.

Топоним 
 Россель — река в Германии в земле Саар.

См. также 
 Расселл